Stefan Jaworski ist der Name folgender Personen:

* Stefan Jaworski (Metropolit) (1658–1722), russisch-orthodoxer Geistlicher, Schriftsteller und Dichter
 Stefan Jaworski (General) (1923–1979), polnischer Brigadegeneral
 Stefan Jaworski (Richter) (* 1946), polnischer Jurist und Richter 
 Stefan Jaworski (Drehbuchautor) (* 1973), dänischer Drehbuchautor